

Patronymes 
Chtcherbatchiov, Chtcherbatchev (masculin ; ) ou Chtcherbatchiova, Chtcherbatcheva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Dmitri Chtcherbatchiov (1857-1932), général russe,
 Grigori Chtcherbatchiov (1823-1899), général et essayiste russe 
 Vladimir Chtcherbatchiov (1889-1952), compositeur russe et soviétique.

Patronyme russe